Een dier behorende tot een geslacht van middelgrote roofdieren, de Marters (bijvoorbeeld boommarter, steenmarter).
 Marter (Italië) een plaats in Italië

Zie ook:
Marterachtigen, een roofdierenfamilie waartoe behalve de marters ook onder andere de wezel, de dassen en de otters behoren